Das CCI PSA International Championship 2014 fand vom 3. bis 6. Juli 2014 in Mumbai, Indien statt. Das Squashturnier war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie PSA International 25. 

Titelverteidiger war Mazen Hesham, der nicht erneut antrat. Das Finale gewann Ali Farag, der zunächst die Qualifikation bestreiten musste, gegen Nasir Iqbal mit 11:7, 7:11, 5:11, 11:1 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Harinder Pal Sandhu einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
Squashturnier in Mumbai